

Letteratura 
 Non chiudere gli occhi (Don't Close Your Eyes) – romanzo di Carlene Thompson del 2000

Musica 
 Don't Close Your Eyes – singolo dei Kix del 1988, dall'album Blow My Fuse
 Don't Close Your Eyes – album di Keith Whitley del 1988
 Don't Close Your Eyes – singolo di Keith Whitley del 1988, dall'album omonimo
 Don't Close Your Eyes – EP dei Parkway Drive del 2004